Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Portugal Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 26. bis 28. April 2014 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Oeiras